Браш (, )

 Браш — дворянский род.

  (1824—1892) — американский политик, мэр Буффало (1870—1873, 1880—1881).
 Браш, Антье (род. 1938) — западногерманская легкоатлетка.
  — американский композитор и телесценарист, лауреат премии «Эмми» за сценарий к комедийному сериалу (1990).
 Браш, Виктор Львович (1850—1877) — экономист.
  (1777—1855) — американский юрист, военный и политический деятель, член Палаты представителей (1819—1821).
  (1835—1913) — американский политик, вице-губернатор штата Колорадо (1895—1899).
  (род. 1956) — американский дипломат, временный поверенный в делах США в Туркмении (2006—2007).
  (1845—1912) — американский предприниматель и спортивный функционер, победитель Мировой серии бейсбола в качестве владельца клуба «Нью-Йорк Джайентс» (1905).
 Браш, Джордж Джарвис (1831—1912) — американский геолог и горный инженер.
  (1842—1927) — американский солдат, стоматолог и политик, участник Гражданской войны, обладатель Медали Почёта.
  (род. 1960) — американская воднолыжница, чемпионка мира в прыжках (1981, 1985, 1987, 1989) и общем зачёте (1987, 1989).
 Браш, Жерар (1927—2006) — французский сценарист.
 Браш, Исаак Рапп (1889—1958) — американский генерал.
 Браш, Карстен (род. 1967) — германский профессиональный теннисист и теннисный тренер.
  (1794—1870) — американский предприниматель и политик, мэр Бруклина (1851—1852).
  (1902—1952) — американская журналистка и писательница.
  — канадский искусствовед, член Королевского общества Канады (с 2015).
 Браш, Мэри (ур. Уэлпли; 1865—1949) — американская художница и авиатор, жена Джорджа де Форест Браша.
  — канадский горнолыжник, бронзовый медалист Паралимпийских игр в слаломе в качестве зрячего поводыря (2014).
  (род. 1958) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Вест Хэм Юнайтед» (1980).
 Браш, Ричард (род. 1984) — английский футбольный вратарь.
  (род. 1935) — американский физик и историк, президент Общества историков науки (1990—1991), лауреат премии Абрахама Пайса (2009).
 Браш, Томас (1945—2001) — немецкий писатель, поэт и режиссёр.
 Браш, Томас — американский политик, мэр Цинциннати (1982—1983).
 Браш, Тэнни — британский футболист, обладатель Ирландского кубка в составе клуба «Крусейдерс» (1968).
 Браш, Хорст (1922—1989) — немецкий политик, отец Томаса Браша.
  (1849—1929) — американский электроинженер и предприниматель, обладатель медали Эдисона (1913).
  (1852—1933) — американский врач, президент Американской психиатрической ассоциации (1915—1916).
  (род. 1998) — австралийская футболистка и игрок в австралийский футбол, чемпионка Австралии по футболу в составе клуба «Канберра Юнайтед» (2012, 2014).
 Де Форест Браш, Джордж (1855—1941) — американский художник, муж Мэри Браш.

См. также 
 Джордж де Форест Браш
 Сан-Браш-ди-Алпортел